Амунд Шёбренн (, род. 1 декабря 1952 года, Сёр-Одал, Норвегия) — норвежский конькобежец, чемпион мира 1981 года, чемпион Европы 1981 года, чемпион Норвегии 1975 года.

Личные рекорды

Спортивные достижения

Ссылки 
 PR’s van Sjøbrend op Jakub Majerski’s Speedskating Database 
 Amund Sjøbrend op SchaatsStatistieken.nl 

Конькобежцы Норвегии
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1976 года
Абсолютные чемпионы Европы по конькобежному спорту